Чигари — название населённых пунктов:

 Чигари — хутор в Новониколаевском районе Волгоградской области России.
 Чигари — деревня в Юрьянском районе Кировской области России.
Чмгари - поселок в Донецкой области.